Константин Николаевич Благосклонов (1910—1985) — советский биолог и организатор юннатского движения. Известный орнитолог и деятель охраны природы. Автор более 600 научных и научно-популярных статей и книг.

Биография 
Родился в Дмитрове в семье разночинцев. Учился в школе во Владимире. В этом историческом городе он полюбил историю и культуру Руси, особенно Северо-Западной, увлечение которыми пронёс через всю свою жизнь. Увлекался краеведением. 

Для поступления в ВУЗ детям служащих в те годы был нужен рабочий стаж. Работал лаборантом в Госаэрофотосъемке. С 1928 года член Всероссийского общества охраны природы (ВООП). В 1931—1934 годах, не сумев с нескольких попыток поступить в МГУ, обучался на рабфаке Московского автодорожного института, 

В 1932 году написал свою первую изданную листовку. Она называлась «Охраняй птиц». В 1933 году по ходатайству академика В. Л. Комарова переведён на биофак МГУ. Тогда же нашлось и постоянное место жительства. Молодой человек увлекался стихосложением и писал эпиграммы. Некоторые свои стихи о птицах он позже опубликовал под псевдонимом.

В конце 1941 года мобилизован, войну закончил в Австрии где, вместе с другими ожидавшими возвращения домой биологами, сумел собрать зоологическую коллекцию. К этому моменту имел 25 опубликованных работ.

В 1950-е создал большую серию буклетов, распространённых по стране. Затем принимал участие в международном природоохранном сотрудничестве. Занимался концепцией «экологической тропы», экспериментами с гнездующимися птицами. Читал и разрабатывал курс лекций «Охрана природы», опубликовал несколько учебных пособий.

В 1955 году был Председателем юношеской секции Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению населённых пунктов, организовывал 5 Биологическую олимпиаду школьников Москвы.

Плодотворно (130 одних статей за последние шесть лет жизни) работал до самой смерти. Продолжал трудиться над большой книгой «Птицы большого города». 

Умер 1 сентября 1985 года от приступа стенокардии.

После смерти учёного журналы и издательства некоторое время продолжали печатать его работы. Так, «Охрана и привлечение птиц, полезных в сельском хозяйстве» вышла на французском языке. Журнал «Общая биология» опубликовал фундаментальную теоретическую статью «Биологическое значение брачных ритуалов птиц».

Избранные труды 
 «Деревья и кустарники полезащитных лесонасаждений, способствующие привлечению полезных птиц» (1951)
 раздел «Семейство мухоловковых» для шеститомного издания «Птицы Советского Союза» (1954)
 «Формирование фауны птиц на территории Московского государственного университета на Ленинских горах»
 «Искусственные гнездовья для насекомоядных и водоплавающих птиц» (1960)
 «Экспериментальное изучение гнездовых участков у мелких птиц» (1962)
 «Птицы в неволе» (1960)
 «О реакции некоторых птиц на крики бедствия» (совместно с В. Д. Ильичевым, 1964)
 «Гнездование птиц в городских изгородях» (1964)
 «Охрана природы в Монгольской Народной Республике» (1966)
 «Птицы города Москвы» (1967)
 «Охрана природы» (1967)
 «Гнездостроительные адаптации лесных птиц и развитие дуплогнездности» (1969)
 «Полевые методы этологических исследований птиц» (1972)
 «Экспериментальный анализ гнездовых и кормовых территорий птиц» (1974)
 «Изменение численности и поведения птиц в расстроенных биогеоценозах» (1974)
 «Птицы большого города» (1975)
 «Кольчатая горлица в Москве» (1975)
 «Становление элективности питания в онтогенезе поведения насекомоядных птиц» (1976)
 «Полифункциональность брачного демонстративного ритуального поведения птиц» (1976)

Примечания

Ссылки 
 Биография  на сайте Союза охраны птиц России.

Орнитологи СССР
Биологи СССР